Тропарёвская улица — улица в Западном административном округе города Москвы на территории района Тропарёво-Никулино. Расположена между проспектом Вернадского и улицей Покрышкина, пересекает улицы Рузскую и Академика Анохина.

По улице числятся только гаражи (№ 6), так как все дома, фактически находящиеся на Тропарёвской улице имеют нумерацию по проспекту Вернадского (№№ 88, корп. 1, 92) и улице Академика Анохина (№№ 34, 42, 44).

Происхождение названия 
Названа 3 мая 1988 года по бывшему селу Тропарёву, на территории которого проходит улица.

История 
Улица возникла при застройке в первой половине 1980-х годов микрорайона Никулино и некоторое время носила временное название Проектируемый проезд 5463. В начале улицы на углу с проспектом Вернадского находится церковь Михаила Архангела в Тропарёве. В 2005 году в начале улицы построен жилой комплекс «Корона». С левой стороны улицы спускается несколько дорожек к мостам через реку Очаковку, ведущим в Тропарёвский парк.

Транспорт 
 Метро: В 800 м от начала улицы находится станция метро «Юго-Западная», в 1,07 км от конца улицы находится станция метро «Тропарёво».
 Автобус: По улице проходят маршруты
667 (от улицы Покрышкина до улицы Академика Анохина и обратно)
250 (от улицы Покрышкина до улицы Академика Анохина)
196, 196к, 520, 630, 950 (от проспекта Вернадского до улицы Академика Анохина)
227, 518, 611, 707, 890 (от проспекта Вернадского до Рузской улицы)

Источники